Harlem shake (dança), uma dança originária no bairro do Harlem em 1981.
Harlem Shake (canção), uma canção feita por Baauer em maio de 2012.
Harlem Shake (meme), um meme na internet de 2013.

Desambiguação